Turośl ist der Name folgender Orte in Polen:
 Gmina Turośl (litauisch Turošlo valsčius), Landgemeinde im Powiat Kolneński, Woiwodschaft Podlachien
 Turośl (Powiat Kolneński) (litauisch Turošlas), Dorf im Powiat Kolneński, Woiwodschaft Podlachien
 Turośl, Waldsiedlung in dieser Landgemeinde; siehe Gmina Turośl
 Turośl (Pisz), Dorf im Powiat Piski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, bis 1938 Turoscheln, 1938 bis 1945 Mittenweide, Kreis Johannisburg, Ostpreußen